Kasberg kan syfta på följande platser:

Åland 

 Kasberg (Saltvik, Åland), kulle, 
 Kasberg (Hammarland, Åland), kulle,

Österrike 

 Kasberg (berg), Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, 

Robotskapade Österrikeförgreningar